Antônio Jorge Ayub (Amparo, 15 de maio de 1908 - Valparaíso, 4 de janeiro de 1993) foi um prefeito brasileiro.

História 
Filho de Pai libanês e Mãe Siria, conhecido como "seu Ayub" , morou em Amparo até seus dezoito anos de idade, quando foi embora para a região de Araçatuba, São Paulo, onde com o passar do tempo, veio adquirir terras tornando-se agropecuarista.

Chegou à cidade de Valparaíso, São Paulo antes da mesma tornar-se município em 1937. Ayub foi o primeiro agente dos correios da cidade, nomeado pelo então Presidente da República, Getúlio Vargas . Tornou-se também, vereador por dois mandatos seguidos, ocasiões estas, em que o vereador não tinha remuneração. 

Ayub foi um dos nomes a indicar o primeiro prefeito de Valparaíso, Benedito de Mello. Ayub foi prefeito de Valparaíso, pela primeira vez, em 1969 e pela segunda vez em 1983(ficando neste último mandato por seis anos) . Ayub, teve particularidades em suas gestões como prefeito, entre elas, a de ser o primeiro a ser duas vezes prefeito e ainda concorrendo com mais de cinco candidatos, foi o único a governar a cidade por seis anos e foi o prefeito mais idoso a cumprir seu mandato até o fim, com 80 anos de idade, além disso, teve seu nome dado pela população mais carente em uma vila, chamando assim, Vila Ayub .

Antonio Jorge Ayub, teve três filhos, são eles: Jorge (in memoriam), Wilson e Walther.

Faleceu em 4 de janeiro de 1993 com 84 anos de idade. Velado e sepultado em Valparaíso, diferentemente de seus irmãos, que foram velados e sepultados em Amparo.

Ligações externas
Folha da Região
Memorial dos Municípios

Prefeitos de Valparaíso (São Paulo)
Naturais de Amparo (São Paulo)
Valparaíso (São Paulo)